Au bout du tunnel () est un film de Rodrigo Grande sorti en 2016.
 Au bout du tunnel () est un épisode de la série télévisée Prison Break.